Coccius steht für
 Ernst Adolf Coccius (1825–1890), deutscher Augenarzt
 Johannes Coccius (1626–1678), niederländischer Philologe und Rhetoriker
Siehe auch:
 Coccejus